De CECAFA Cup 2019 was de 40e editie van dit voetbaltoernooi georganiseerd door de CECAFA (Council for East and Central Africa Football Associations). Het toernooi werd gehouden van 7 tot en met 19 december 2019 in Oeganda. Oeganda werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Eritrea met 3–0 verslagen. Het was de vijftiende keer dat Oeganda dit toernooi won. Kenia werd derde.

Deelnemers 
Rwanda zou niet deelnemen aan het toernooi, in plaats daarvan was Congo-Kinshasa uitgenodigd. Dat land trok zich echter, samen met
Ethiopië en Zuid-Soedan, in december 2019 terug van het toernooi.

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale 

Voetbal in 2019
Voetbal in Oeganda
CECAFA Cup
Sportevenement in Oeganda